Ampedus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1833. Ampedus ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Ampedus